Ashford & Simpson est un duo musical américain basé à New York, formé de Nickolas Ashford ( - ) et de sa femme Valerie Simpson ().

Biographie 

Ils se rencontrent au sein du chœur Harlem's White Rock Baptist Church. Ils tentent une carrière en tant que duo au début des années 1960 mais doivent dans un premier temps se résoudre à composer, notamment pour Ray Charles ou Aretha Franklin, avec succès. En 1966 ils intègrent Motown où ils composent notamment pour Diana Ross, Gladys Knight, Smokey Robinson, The Supremes, The Marvelettes et Marvin Gaye. Après leur départ de Motown, ils composeront également pour Chaka Khan.

Leurs titres les plus célèbres sont Ain't No Mountain High Enough, You're All I Need To Get By, Reach Out And Touch Somebody's Hand, Remember Me, Let's Go Get Stoned.

En tant qu'interprètes de leurs œuvres (de 1964 à nos jours), Ashford & Simpson ont connu de nombreux succès dans les domaines soul, disco, funk et R&B, par exemple It Seems To Hang On, Found a cure, Love Don't Make It Right ou Solid.

Solid a été utilisé dans le soap opéra Santa Barbara pour rythmer la romance qui unit Eden Capwell à Cruz Castillo.

Nickolas Ashford meurt le 22 août 2011 à New York des suites d'un cancer de la gorge.

Discographie

Albums

Notes et références

Liens externes 
 Sugar Site officiel de Bar
 Ashford and Simpson information site
 Billboard magazine review of Sugar Bar
 Article hommage à Nick Ashford sur SoulRnB.com

Duo musical américain
Groupe musical de New York
Groupe de quiet storm
Groupe américain de disco
Groupe américain de soul
Groupe musical formé en 1964
Groupe musical séparé en 2011
Groupe musical familial
Équipe d'auteurs-compositeurs
Couple marié
Artiste de RAK Records
Artiste de Motown
Musicienne afro-américaine
Musicien afro-américain
Admis au Songwriters Hall of Fame